Flandes kan syfta på:

Colombia 

 Flandes (kommun), Tolima, 
 Flandes (ort), Tolima,